Мікурадзіма (Токіо)
Острів Мікура або Мікурадзіма